Vårdö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vårdö, ö och kommun, Åland, 
 Vårdö kyrka, 
 Vårdö, Sjundeå, Nyland, 
 Vårdö, Helsingfors, Nyland, 
 Vårdö, Lovisa, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar